

Irlanda 
 Donegal – contea irlandese
 Donegal, nota anche come Donegal Town – città dell'omonima contea

Stati Uniti 
 Donegal – città della Pennsylvania

Canada 
Donegal – città della contea di Perth in Ontario
Donegal – città della contea di Renfew in Ontario